Международный теннисный турнир в Страсбурге 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2009 является уже 23-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к категории международных турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах Centre Sportif de Hautepierre в Страсбурге с 18 по 23 мая 2009 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анабель Медина Гарригес (№ 20 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Араван Резаи с третьей попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Луция Градецкая уступает оба своих финала на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Натали Деши выигрывает 3й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Мара Сантанджело выигрывает 3й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2009

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Франция
Теннис
Май 2009 года
2009